Живопи́сная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Живописная улица — улица в Балашихе.
 Живописная улица — улица в Волгограде.
 Живописная улица — улица в Воронеже.
 Живописная улица — улица в Екатеринбурге.
 Живописная улица — улица в Краснодаре.
 Живописная улица — улица в Москве.
 Живописная улица — улица в Орле.
 Живописная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Живописная улица — улица в Ставрополе.
 Живописная улица — улица в Томске (Родионово).
 Живописная улица — улица в Уфе.
 Живописная улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Живописная улица — улица в Днепре.
 Живописная улица — улица в Донецке.
 Живописная улица — улица в Запорожье.
 Живописная улица — улица в Киеве.
 Живописная улица — улица в Мариуполе.
 Живописная улица — улица в Полтаве.

Белоруссия